«Росси́йское сельскохозя́йственное изда́тельство» («Россельхозизда́т») — советское государственное издательство. Основано в 1954 году в Москве. Ликвидировано.

История 
Основано в 1954 году как «Изда́тельство Министéрства совхо́зов СССР». В 1963 году было переименовано в «Россельхозиздат» и перешло в подчинение Государственному комитету Совета министров РСФСР по печати.

Специализировалось на литературе по различным вопросам сельскохозяйственного производства Российской Федерации. Выпускало книжные серии «Библиотечка “Домашнее животноводство”», «Библиотечка овощевода-любителя».

Примечания 

Издательства СССР
Издательства, основанные в 1954 году